Woolley ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Woolley (* 1986), britischer Biathlet
 Frank Edward Woolley (1887–1978), englischer Cricketspieler
 George Cathcart Woolley (1876–1947), britischer Kolonialbeamter und Ethnograph
 Hannah Woolley (1621–1675?), britische Kochbuchautorin
 Harold Woolley, Baron Woolley (1905–1986), britischer Landwirt und Politiker
 Jason Woolley (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 John Woolley (* 1950), neuseeländischer Sportschütze 
 Katharine Woolley (1888–1945), britische Zeichnerin
 Leonard Woolley (1880–1960), britischer Archäologe
 Mary Emma Woolley (1863–1947), US-amerikanische Hochschullehrerin
 Monty Woolley (1888–1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Patricia Woolley (* 1932), australische Zoologin
 Stephen Woolley (* 1956), britischer Filmproduzent

Woolley steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Großbritannioen:
 Woolley (Cambridgeshire)
 Woolley (Cornwall)
 Woolley (Derbyshire)
 Woolley (Somerset)
 Woolley (West Yorkshire)
 Woolley (Wiltshire)
 Woolley Colliery in South Yorkshire

Sonstige:
 Mount Woolley, Berg in Kanada

Siehe auch:
 Barham and Woolley, Gemeinde in Cambridgeshire
 Wooley